36-й чемпионат Европы по баскетболу проходил на баскетбольных площадках Польши с 7 по 20 сентября 2009 года. В финальной стадии принимали участие 16 национальных сборных, разделённые на 4 группы. По результатам чемпионата Европы 2009 года на чемпионат мира в Турции попадали 6 сильнейших команд континента, а именно команды-полуфиналисты, а также команды, участвующие в финале за 5—6-е места.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка была проведена 8 ноября 2008 года в Варшаве.
Регламент соревнований: из групп на 1 этапе выходят по 3 команды, далее образуются 2 группы по 6 команд (из групп А и В, и из групп С и D). По четыре сильнейших из каждой группы выходят в 1/4 финала.

Города и стадионы 

ФИБА Европа утвердила семь городов для проведения турнира.

Составы

Предварительный раунд 
Время начала матчей указано по местному времени (UTC+1).

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Основной раунд

Группа E

Группа F

Плей-офф

За 5-8 места

Итоговое положение 

Шесть сильнейших команд турнира напрямую проходят на чемпионат мира 2010.Турция будет участвовать в нём как страна-организатор.

Составы сборных — призёров чемпионата

MVP Евробаскета 
Самым ценным игроком Евробаскета был признан центровой сборной Испании Пау Газоль.

Символическая сборная турнира 
 Милош Теодосич  Сербия
 Вассилис Спанулис  Греция
 Руди Фернандес  Испания
 Эразем Лорбек  Словения
 Пау Газоль  Испания

Самые результативные игроки (ОзИ) 
  Пау Газоль 18.7
  Тони Паркер 17.8
  Эразем Лорбек 16.4
  Эрсан Ильясова 16.1
  Дэвид Логан 15.5
  Марцин Гортат 14.3
  Милош Теодосич 14.1
  Вассилис Спанулис 14.1
  Яка Лакович 14.0
  Роко Укич 13.6
  Руди Фернандес 13.6
  Ненад Крстич 13.4

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата

 
2009 год в баскетболе
Сентябрь 2009 года
Чемпионаты Европы в Польше
Спорт в Польше в 2009 году
Международные соревнования по баскетболу в Польше